

Codici 
 JOD – codice valutario ISO 4217 del dinaro giordano, valuta della Giordania

Linguistica 
 Jod (anche iod o yod) – nome alternativo dell'approssimante palatale 
 Jōdh – lettera dell'alfabeto ebraico
 Jod – lettera introdotta dai linguisti per rappresentare il fonema /j/ nella lingua greca antica